Джордж Уилсон «Додди» Уэйр OBE (; ) — шотландский регбист, выступавший на позиции лока. Провёл 61 матч за сборную Шотландии. Его имя носит ежегодно разыгрываемый кубок между Шотландией и Уэльсом.

Карьера

Клубная 
Уэйр родился в Эдинбурге, учился в  и в  в 1988—1991 годах и получил диплом высшего национального качества (эквивалент современного диплома бакалавра). Регбийную карьеру начал в клубе при колледже Стюарта и Мелвилла, затем выступал в команде «Мелроуз» из Скоттиш-Бордерс, шесть раз в её составе становился чемпионом Шотландии. С 1995 года играл за английский профессиональный клуб «Ньюкасл Фэлконс», выиграв с ним чемпионат Англии сезона 1997/1998 и Англо-валлийский кубок в 2001 году. Завершал карьеру в команде «Бордер Рейверс» вместе с .

В сборной 
10 ноября 1990 года Уэйр дебютировал в игре за сборную Шотландии против Аргентины на стадионе «Маррифилд». В 1990-е годы Уэйр был узнаваемой личностью среди шотландской сборной и пользовался популярностью на домашних матчах среди болельщиков. Участник трёх розыгрышей Кубка мира 1991, 1995 и 1999 годов. В 1997 году впервые получил приз лучшего игрока в составе сборной Шотландии на Кубке пяти наций.

Как отличный мастер розыгрыша коридоров Уэйр стал членом объединённой британско-ирландской сборной, которая в 1997 году совершила , однако в ходе матча против  он получил серьёзную травму колена в результате грубой игры со стороны противника. Со временем из-за ужесточившейся конкуренции за место замка со стороны  и  Уэйр выбыл из обоймы команды и последнюю игру отыграл 4 марта 2000 года против Франции на «Маррифилде». Его итоговый результат составил 61 матч при 19 очках благодаря четырём попыткам — одной 4-очковой и трём 5-очковым. В сборной его окрестили «Бешеным жирафом» с подачи телекомментатора .

После игровой карьеры

Деятельность 
После карьеры регбиста Уэйр работал в компании по переработке мусора Hutchinson Environmental Solutions и занимал пост коммерческого директора, а также выступал с мотивационными речами. Иногда появлялся в эфире телеканалов BBC на матчах сборной Шотландии и разбирал действия команды в перерыве между таймами. Был женат (супруга — Кэти), воспитал троих сыновей — Энгуса, Хэмиша и Бена.

Болезнь 
В июне 2017 года незадолго до Всемирного дня поддержки больных боковым амиотрофическим склерозом Уэйр заявил, что ему поставили тот самый диагноз. В августе он заявил, что создаст фонд поддержки больных «Меня зовут „пятёрка“ Додди» (), который будет собирать средства на исследование и разработку лекарств, а также на оказание материальной помощи больным людям. Додди совместно с фирмой по пошиву одежды ScotlandShop разработал новый тартан с целью сбора средств для фонда: в тартан включены чёрный и жёлтый цвета клуба «Мелроуз», тёмно-синий и белый цвета сборной Шотландии и чёрный и белый цвета «Ньюкасл Фэлконс» — именитых команд, за которые играл Додди. 25 октября 2018 года издательством Black & White Publishing выпущена автобиография «Меня зовут „пятёрка“ Додди: Автобиография» ().

31 октября 2018 года в передаче  на BBC One Додди Уэйр заявил, что его фонд собрал свыше 1 миллиона фунтов стерлингов. В канун Нового 2019 года «за заслуги перед регби, перед исследованием бокового амиотрофического склероза и перед сообществом Скоттиш-Бордерс» он был награждён орденом Британской империи в звании офицера. С того же года между сборными Шотландии и Уэльса разыгрывается Кубок Додди Уэйра (в том числе и в Кубке шести наций), собранные на матчах средства от продажи билетов переводятся в фонд Додди Уэйра.

В декабре 2019 года в рамках церемонии вручения премии  Уэйр получил , вручаемую спортсменам за проявленные качества в сложных и опасных жизненных обстоятельствах. Премию ему вручила принцесса Анна.

Смерть 
Вечером 26 ноября 2022 года семья Уэйра сообщила о его кончине от последствий бокового амиотрофического склероза.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по регби
Игроки РК «Стюартс Мелвилл»
Игроки РК «Мелроуз»
Игроки РК «Ньюкасл Фэлконс»
Игроки РК «Бордер Рейверс»
Умершие от бокового амиотрофического склероза